Никейски събор може да се отнася за:
 Първи вселенски събор, през 325 година
 Седми вселенски събор, през 787 година